Afonso Gadelha é um cantor, compositor e instrumentista de música popular brasileira.

Discografia
Escuta isso
MultiGana Cidade Brasil
Tambores

Cantores da Paraíba
Compositores da Paraíba